Amboina kan syfta på följande:
 Amboina (djur), ett släkte insekter

Geografi

Indonesien 

 Ambon (ö), Moluckerna, 
 Ambon, Indonesien, stad, Moluckerna,